El término Coz hace referencia a varios artículos:

Ajedrez
Mate de la coz

Música
Coz grupo español de rock que tuvo una gran popularidad a finales de los 70 y principios de los 80

Náutica
Coz (desambiguación)

Transporte aéreo
IATA: COZ Aeropuerto Doméstico de Constanza, provincia de La Vega, República Dominicana.